Инджа — название населенных пунктов в Азербайджане:
 
 Инджа (Газахский район) — село в Газахском районе
 Инджа (Шекинский район) — село в Шекинском районе